Zacarias peut faire référence à :

Toponymes 
 Zacarias, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo.

Patronymes 
 Zacarias de Góis e Vasconcelos (1815-1877), homme d'État et avocat brésilien ;
 Zacarias (1934-1990), humoriste brésilien, membre d'Os Trapalhões ;
 Luis Zacarías (né en 1942), entraîneur péruvien de football.